Schnellenberg bezeichnet

 Burg Schnellenberg, eine Burg in Attendorn im Sauerland 
 Grube Schnellenberg, ein Eisenerzbergwerk in Beienbach bei Netphen im Siegerland
 Gut Schnellenberg, ein Rittergut am Stadtrand von Lüneburg
 Schnellenberg (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:

 Schellenberg (Begriffsklärung)